Leština kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Leština (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Leština (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar